Virginie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
 Virginie, prénom féminin, fêté les  et .
Virginie, héroïne de la Rome antique
 .

Toponymes 
 Virginie, dixième État des États-Unis.
 Virginie-Occidentale, trente-cinquième État des États-Unis.
 Colonie de Virginie

Astronomie 
 (50) Virginie, astéroïde

Œuvres de fiction 
 Virginie, pièce de Michel André créée en 1956 ;
 Virginie, film de Jean Boyer sorti en 1962 ;
 Virginie, pièce de théâtre québécoise de Marcel Dubé, 1968 ;
 Virginie la grenouille, série télévisée pour enfants québécoise diffusée de 1976 à 1979 sur de Radio-Canada ;
 Virginie, série télévisée québécoise, diffusée de 1996 à 2010 ;
 Paul et Virginie, roman de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre publié en 1788.
 Virginie, personnage du roman Paul et Virginie.

Chansons

Autres 
 Virginie, frégate de la fin du 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme